En taxonomía, los Methanomicrobiaceae son una familia dentro de la orden Methanomicrobiales.

Filogenia
La taxonomía actualmente aceptada se basa en la List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN) y Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI)
y la filogenia se base en 16S rRNA-based LTP versión 106 de 'The All-Species Living Tree' Project.

Notas:
♠ Cepas en el Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI) pero no la List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN)

Referencias

Otras lecturas

Revistas científicas

Libros científicos

Bases de datos ceintíficos
 PubMed
 PubMed Central
 Google Scholar

Enlaces externos
 NCBI
 Tree of Life
 Species2000
 MicrobeWiki
 LSPN

Methanomicrobia